Асклепиодот

 Юлий Асклепиодот — консул 292 года, персонаж валлийских легенд;
 Асклепиодот Александрийский — позднеантичный философ-неоплатоник;
 Флавий Асклепиодот — консул 423 года.